Birkmose ist der Name von:

 Charlotte Birkmose (* 1966), dänische Handballnationalspielerin
 Else Birkmose (1931–1998), dänische Handballnationalspielerin
 Meike Birkmose, deutsche Handballnationalspielerin